Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jan Gunnarsson era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Karel Nováček.

Brad Gilbert ha battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5, 6–0 Nováček.

Teste di serie

  Brad Gilbert (campione)
  Tim Mayotte (primo turno)
  Milan Šrejber (primo turno)
  Tim Wilkison (primo turno)

 Slobodan Živojinović (primo turno) 
 Jonas Svensson (semifinali) 
 Paolo Canè (primo turno) 
 Peter Lundgren (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1986